Крапи́винский райо́н — административно-территориальная единица (район) в Кемеровской области России и одноимённое бывшее муниципальное образование (муниципальный район, преобразованный в 2019 году в муниципальный округ).

Административный центр — посёлок городского типа Крапивинский.

География 
Крапивинский район расположен в центральной части Кемеровской области. 

Граничит на севере с Кемеровским и Чебулинским, на востоке — с Тисульским, на юге — с Новокузнецким и Беловским, на западе — с Ленинск-Кузнецким, Промышленновским и Топкинским районами. 

По территории района протекает крупнейшая река области — Томь.

История 
Район образован Постановлением Сибирского революционного комитета от 4 сентября 1924 года из территорий Крапивинской, Мунгатской и Банновской волостей Щегловского уезда. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 февраля 1963 года Крапивинский район был упразднён. 

30 декабря 1966 года вновь образован путём выделения из Ленинск-Кузнецкого, Кемеровского и Промышленновского районов.

Современные границы район имеет с 1967 года.

Законом Кемеровской области от 17 декабря 2004 года Крапивинский район также был наделён статусом муниципального района, в котором были образованы 11 муниципальных образований.

В августе-сентябре 2019 года Крапивинский муниципальный район был упразднён, а все входившие в его состав поселения были преобразованы путём объединения в Крапивинский муниципальный округ.

Крапивинский административный район как административно-территориальная единица области сохраняет свой статус.

Население

Административно-муниципальное устройство 
В рамках административно-территориального устройства области Крапивинский административный район включает 2 посёлка городского типа (составляющих одноимённые городские поселения) и 9 сельских территорий (границы которых совпадают с одноимёнными сельскими поселениями соответствующего муниципального района).

В рамках муниципального устройства Крапивинский муниципальный район с 2006 до 2019 гг.  включал 11 муниципальных образований, в том числе 2 городских и 9 сельских поселений:

Населённые пункты 
В Крапивинском районе 33 населённых пункта.

В сносках к названию населённого пункта указана муниципальная принадлежность
Упраздненные населенные пункты

ФГБУ "Центр геодезии, картографии и ИПД" в приложении к информационному письму № 132/4755 от 09.07.2019 г., а также № 132/198 от 11.01.2020 г.  и № 132/3335  от 25.03.2020 г., а также 132/7617  от 03.07.2020 г.  и № 132/12530 от 11.09.2020 г.; 132/6756  от 30.05.2022 г., 132/8649  от  07.07.2022  г., 132/9436  от 01.08.2022  г. предоставляет списки населенных пунктов, образованных до 1917 года, ранее входивших в состав Крапивинского района, включенных в Государственный каталог географических названий (ГКГН). Всего таких населенных пунктов, согласно справочнику "Список населенных мест Сибирского Края", "Округа северо-восточной Сибири", Новосибирск, 1929 год - 55.

 

Деревня Ажендарово в 1980-х годах в связи с её попаданием в зону затопления Крапивинского гидроузла была упразднена (сожжена и срыта до земли бульдозерами). Жители расселены, как и из деревни Лачиново.

Экономика 
Крупнейшие работодатели ЦРБ-626, Отдел образования -595, СПК Борисовский-382, СПК Крапивинский-312, РАЙПО-224,УМС-205, ДРСУ-205, УСЗН-204, ТЭП-300.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Администрации Кемеровской области
 Официальный сайт МО Крапивинский район

 
Муниципальные округа Кемеровской области
Муниципальные районы, упразднённые в 2019 году